Aile è un serial televisivo drammatico turco, trasmesso su Show TV dal 7 marzo 2023. È diretto da Ahmet Katıksız, scritto da Hakan Bonomo, prodotto da Ay Yapım ed ha come protagonisti Kıvanç Tatlıtuğ e Serenay Sarıkaya. È un adattamento turco della serie televisiva statunitense I Soprano (The Sopranos), andata in onda dal 1999 al 2007.

Trama 
Aslan Soykan, che proviene da una famiglia molto nota, incontra la psicologa Devin Aydın, che ha problemi simili con lui, e in famiglia sorgono situazioni diverse.

Episodi

Personaggi e interpreti 
 Aslan Soykan, interpretato da Kıvanç Tatlıtuğ. È il capo della famiglia Soykan.
 Devin Akın, interpretata da Serenay Sarıkaya. È una psicologa il cui percorso si incrocia con Aslan.
 Cihan Soykan, interpretato da Nejat İşler. È il fratello maggiore di Aslan.
 Leyla Soykan Sayıcı, interpretata da Canan Ergüder. È la sorella maggiore di Aslan.
 Hülya Soykan, interpretata da Nur Sürer. È la madre di Aslan.
 İbrahim Soykan, interpretato da Levent Ülgen. È lo zio di Aslan.
 Neşe Akın, interpretata da İpek Tenolcay. È la madre di Devin.
 Atilla Özyılmaz, interpretato da Ushan Çakır.
 Seher Soykan, interpretata da Emel Göksu. È la nonna di Aslan.
 Yağmur Akın, interpretata da Yüsra Geyik. È la sorella di Devin, che è una tossicodipendente.
 Ezgi, interpretata da Esma Yeşim Gül. È la migliore amica di Devin.
 Tolga Sayıcı, interpretato da Mert Denizmen. È il genero dei Soykan.
 Aysel, interpretata da Ecem Simge Yurdatapan. È una solista che si è esibita nel locale di Aslan.
 Can, interpretato da Ege Yordanlı. È il fratellastro di Devin.
 Umutcan Ütebay.
 Yüsra Geyik.
 Ozan Gözel.
 İpek Çiçek.
 Defne Piriçci.

Produzione 
La serie è diretta da Ahmet Katıksız, scritta da Hakan Bonomo e prodotta da Ay Yapım.

Adattamento 
La serie è un adattamento turco della serie televisiva statunitense I Soprano (The Sopranos), andata in onda dal 1999 al 2007.

Casting 
La produzione della serie nel 2022 ha iniziato la ricerca degli attori. Inizialmente, per il ruolo di protagonista maschile si era pensato ad İbrahim Çelikkol, ma in seguito è stato sostituito da Kıvanç Tatlıtuğ, mentre il ruolo di protagonista femminile è stato affidato a Serenay Sarıkaya.

Riprese 
Le riprese della serie sono state effettuate nelle città di Istanbul e di Smirne.

Promozione e rinvio 
Inizialmente, l'esordio della serie previsto per il 14 febbraio 2023 era stato annunciato da Show TV tramite il proprio profilo Twitter, ma a causa dei terremoti in Turchia e Siria il debutto della serie è stato posticipato al 7 marzo, dopo che Show TV lo ha comunicato sul profilo Twitter. I primi promo della serie sono stati rilasciati da Show TV dal 22 gennaio.

Note

Collegamenti esterni 
 

Serial televisivi di Show TV